Le mot pureté est employé dans plusieurs domaines :

Chimie 
La pureté est la propriété d'un objet ou d'une substance chimique de ne pas contenir (ou de contenir à l'état de traces) de corps ou d'éléments étrangers. Elle peut être exprimée en pourcentage ou en carats pour les métaux précieux.
On peut vérifier la pureté d'un corps en comparant son point de fusion ou d'ébullition mesuré avec le point de fusion ou d'ébullition du corps donné dans la littérature.

Optique et colorimétrie 
Pureté et saturation sont synonymes dans ces domaines. Une couleur pure est la sensation associée à une onde monochromatique du domaine visible. On dit alors qu'elle est saturée au maximum ou saturée à 100 %.

Acoustique et musique 
Un son pur est un son correspondant à une variation de pression sinusoïdale.

Un intervalle pur correspond à un rapport de fréquences qui s'exprime par une fraction rationnelle simple.

Religion

Judaïsme 
Dans le judaïsme, il est deux domaines principaux dans lesquels la pureté constitue le paramètre majeur : les lois alimentaires (cacherout) et la relation conjugale (pureté familiale) car il existe constamment pour les Juifs un objectif de sainteté à atteindre à travers la « sanctification du Nom de Dieu », conformément au commandement répété dans la Torah : « Car Je suis l'Eternel... Soyez saints parce que Je suis saint » (Lév 11:45).  

« La source de toute tahara, « pureté », selon le judaïsme, est la vie elle-même. À l’opposé, la mort est considérée comme l’origine de la touma, « l’impureté » » qui n'est ni mauvaise ni dangereuse ni tangible car il s'agit d'un état spirituel – l’absence de pureté –,« tout comme l’obscurité est l’absence de lumière ». La pureté est donc la clé de la sainteté, la condition préalable pour tendre voire accéder à la sainteté de l’esprit.

Christianisme 
Dans la religion chrétienne, la pureté est notamment associée au baptême, à la confession, à l'abstinence sexuelle avant le mariage, et aux vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance.  Le plus important étant l'union à Dieu, qui aime les cœurs purs (), c'est-à-dire, les cœurs qui aiment les Commandements de Dieu et les mettent en pratique. On peut vivre la chasteté dans tous les états de vie : vie consacrée, laïque, mariage, célibat. La pureté est également associée au Sacré-Cœur de Jésus-Christ, et à la Vierge Marie, par la grâce et son Cœur immaculé.

Pour les catholiques, le recouvrement de la pureté entachée par le péché s'obtient par une demande de pardon sincère à Dieu par l'intermédiaire d'un prêtre descendant de saint Pierre en vertu de l'ordre de Jésus-Christ, le croyant devant avoir la ferme intention de s'affranchir du péché confessé, le processus de purification s'obtenant donc par le sacrement de réconciliation, communément appelé "confession", dont les dispositions sont prévues aux canons 1440 à 1449 du code de droit canonique. Dans l'attente d'être en mesure de se confesser ou pour vaincre une impureté récurrente, notamment des pensées d'ordre sexuel hors mariage, l'Église recommande la prière d'intercession dans la communion des Saints reconnus pour leur vertu de pureté, et particulièrement à saint Joseph. De surcroît, en mémoire de l'ancienne Alliance juive qui n'a jamais été révoquée par l'Église, celle-ci recommande la récitation régulière des psaumes de l'Ancien Testament, spécialement du Psaume 51 (50) appelé Miserere, la strophe de ce psaume à répéter avec contrition le plus souvent étant . l'hysope étant ici l'un des symboles prophétique du précieux Sang du Christ répandu pour la purification du monde entier, l'allégorie de l'Agneau de Dieu étant issue de cette analogie préquelle de l'agneau pascal purificateur de l'ancienne Alliance. 

Afin d'échapper au châtiment consécutif de la perte de la pureté et recouvrer les grâces qui auraient dû être accordées durant la vie si la personne avaient conservé sa pureté de corps et d'âme, la restauration de la pureté originelle de l'âme s'obtient par les indulgences plénières ou partielles prévues aux canons 992 à 997 du code de droit canonique à la suite d'exercices spirituels plus ou moins complexes effectués pour soi-même ou pour un proche défunt afin de lui éviter le purgatoire, l'obtention de l'indulgence pour les défunts ayant été facilitée depuis 2020.

L'exégèse chrétienne se fonde, en ce qui concerne la pureté, sur l'enseignement du Christ relaté dans l'Évangile de Marc 7, 14-23 : « Ce qui sort de l’homme, c’est cela qui le rend impur. Car c’est du dedans, du cœur de l’homme, que sortent les pensées perverses : inconduite, vols, meurtres, adultères, cupidités, méchancetés, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans, et rend l’homme impur. ».

Hindouïsme 
Dans l'hindouisme, la pureté est associée à une caste : celle des brahmanes. Ils ne touchent rien d'impur tout au long de leurs journées ; impurs comme : le cuir, les animaux morts, les égouts, les ordures ménagères. Ces tâches sont pour les dalits, à l'opposé de l'échelle sociale séculaire de l'Inde.

Idéologie 
La pureté raciale est une notion à la base de l'idéologie raciste ou aryenne.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste d'abréviations et de symboles en chimie (informations sur la pureté)
 Concentration massique
 Teneur
 Morale
 Puritanisme 

Vertu